Каали — кратер в Эстонии, образовавшийся на острове Сааремаа в результате падения метеорита 3470—3545 лет назад.
 Каали — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа, Эстония.